Білан ріпаковий (Pieris rapae) — метелик родини біланових. За своїм зовнішнім виглядом та біологічними особливостями має багато спільного з  капустяним біланом, але більш поширений. 

Метелики вилітають навесні раніше, ніж y капустяного білана. Кормовими рослинами є представники родини хрестоцвітих (зокрема, капуста). Гусениці другого та наступних поколінь під час живлення проникають y головку. Пошкоджені головки загнивають і стають непридатними для їжі. 

Інші особливості біології, шкодочинність, ентомофаги та заходи захисту аналогічні тим, що застосовують проти капустяного білана.

Джерела 
 Стаття на сайті Аграрний сектор України 

Комахи, описані 1758
Біланові
Комахи-шкідники сільського господарства
Комахи Африки
Комахи Азії
Комахи Європи
Комахи Північної Америки
Метелики України